Diverses llistes de les Set meravelles de Romania (en ) s’han compilat des del passat fins a l'actualitat per catalogar les estructures artificials més espectaculars de Romania.

Llistes

Evenimentul Zilei  set meravelles

Imperator viatges  set meravelles

Galeria

Vegeu també 
 Set meravelles del món

Referències 

Cultura de Romania
Llistes de cultura
Edat antiga